Erdao Jiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Erdao Songhua Jiang, vattendrag, Jilin, 
 Erdaobai He, vattendrag, Jilin, 

Robotskapade Kinaförgreningar